Негрешти има више значења:

 Негрешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Негрешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Негрешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Негрешти (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Негрешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Негрешти (Негрешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Негрешти (Бара), насеље у округу Њамц у Румунији
 Негрешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Негрешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Негрешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији